La Gamma Ethniki 2018-2019 è stata la 44ª edizione del terzo livello del campionato greco di calcio, ed è anche stata l'ultima edizione con questo livello, perché con la creazione della Souper Ligka al secondo livello del calcio greco, il torneo di Football League e la Gamma Ethniki slitteranno di un livello, quindi rispettivamente terzo e quarto.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2018-2019

Gruppo 8

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020
      Ammesso ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2019-2020

Play-off 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2019-2020

Tabella ripescaggi 
Tabella contenente le prime candidate per eventuali ripescaggi:

Note

Voci correlate
 Super League 2018-2019
 Football League 2018-2019
 Kypello Ellados 2018-2019

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019